Карданов Аміран Авданович — російський, згодом грецький борець вільного стилю осетинського походження, дворазовий срібний та дворазовий бронзовий призер чемпіонатів Європи, бронзовий призер Олімпійських ігор.
 Карданов Мурат Наусбійович — російський борець греко-римського стилю, бронзовий призер чемпіонату світу, переможець та дворазовий бронзовий призер чемпіонатів Європи, дворазовий володар Кубків світу, чемпіон Олімпійських ігор.
Прізвища